Mount Silverthrone kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Silverthrone Mountain, berg, British Columbia, Central Coast Regional District,

USA 

 Mount Silverthrone (berg i USA), Alaska, Denali Borough, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar